Biobío (regio), een regio van Chili
Biobío (provincie), een provincie van Chili
Río Biobío, een rivier in Chili